Дми́трий Соколо́в:
 Соколов, Дмитрий Александрович (1861—1915) — русский педиатр, профессор Женского медицинского института в Петербурге.
 Соколов, Дмитрий Анатольевич (род. 1988) — российский велогонщик.
 Соколов, Дмитрий Васильевич (1834—1861) — русский педагог.
 Соколов, Дмитрий Владимирович (род. 1965) — актёр, квнщик, юморист, шоумен.
 Соколов, Дмитрий Георгиевич (1921—2000) — советский кораблестроитель.
 Соколов, Дмитрий Григорьевич (род. 1988) — российский хоккеист.
 
 
 Соколов, Дмитрий Михайлович (ум. 1819) — член Российской Академии; коллежский советник.
 Соколов, Дмитрий Николаевич (род. 1985) — российский баскетболист.
 Соколов, Дмитрий Олегович (род. 1988) — российский футболист.
 
 Соколов, Дмитрий Петрович (1853—?) — революционер-народник, подсудимый на процессе 193-х. 
 Соколов, Дмитрий Петрович (1924—2009) — советский биатлонист.
 Соколов, Дмитрий Сергеевич (1992—2013) — российский преступник.
 Соколов, Дмитрий Эдуардович (род. 2001) — российский киберспортсмен.